Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van december 2006 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 22 december 2006.

Vrouwen 12